Dermateaceae är en familj av svampar. Dermateaceae ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Dermateaceae